

Codici 
 MOI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mitiaro Island (Isole Cook)

Geografia 
 Moi – villaggio norvegese situato nella municipalità di Lund, nella contea di Rogaland.

Persone 
 Daniel Toroitich arap Moi (1924-2020) – politico keniota
 Giulia Moi (1971) – politica e scienziata italiana

Pagine correlate
Lingua moi